Otilio Montaño kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Otilio Montaño, Tamaulipas, ort, Victoria, 
 Otilio Montaño, Esperanza, ort, 
 Otilio Montaño, Atlixco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar